Batalha de Gásni (998) — entre Mamude e Ismail
 Batalha de Gásni (1117) — entre Amade Sanjar e Arslã Xá
 Batalha de Gásni (1148) — entre Ceifadim Suri e Barã Xá
 Batalha de Gásni (1151) — entre Aladim Huceine e Barã Xá
 Batalha de Gásni (2018) — entre as tropas dos Estados Unidos e Afeganistão e o Talibã